FSV steht als Abkürzung für:

 Frauensportverein, Fußballsportverein oder Fußballspielvereinigung, siehe Spezial:Präfixindex/FSV
 Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr, ein technisch-wissenschaftlicher Verein in Österreich
 Fränkische-Schweiz-Verein, der Heimatverein für die Fränkische Schweiz
 Freier Segler-Verband, 1933 aufgelöster Segelverband der Arbeitersportbewegung
 Fudbalski savez Vojvodine, Fußballverband der Vojvodina

Abkürzung